Malefiz (von lat. maleficium „Frevel“, „Verbrechen“, „schlechte Tat“) steht für:

 Malefiz (Spiel), Brettspiel
 Malefiz, böse Fee, siehe Dornröschen (1959) #Handlung

Siehe auch:

 Drudenhaus (auch Malefizhaus) in Bamberg
 Gefängnisturm (Mindelheim) (auch Malefizturm)
Malefizschenk, Franz Ludwig Reichsgraf Schenk von Castell
 Missetäter (auch Malefikant)
 Schadenzauber (auch Maleficium), magische Praktiken mit Schaden
 Hexenhammer (auch Malleus maleficarum), Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung
 Maleficent – Die dunkle Fee, US-amerikanischer Film von Robert Stromberg (2014)